Оппенгайм, Оппенгейм () — німецьке та єврейське прізвище, а також топонім німецького походження.

Прізвище 
 Адольф Лео Оппенгайм — австрійсько-американський мовознавець й історик, ассиролог
 Фердинанд Оппенгайм — австрійський футбольний тренер
 Оппенгейм Борис Рафаїлович (1957) — російський музикант, аранжувальник, композитор
 Герман Оппенгейм (1858—1919) — німецький невролог
 Денніс Оппенгейм (р. 1936) — американський художник, скульптор, фотограф
 Макс фон Оппенгайм (1860—1946) — дипломат, археолог
 Мерет Оппенгайм (1913—1985) — німецько-швейцарська художниця-сюрреалістка
 Моріц Даніель Оппенгайм (1800—1882) — німецький портретист та жанровий живописець
 Родина Оппенгайм — розгалужений рід німецьких купців, банкірів та підприємців

Топонім 
 Оппенгайм — місто у Німеччині, у землі Рейнланд-Пфальц

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища